IBSF-Weltmeisterschaft steht für:
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft, Weltmeisterschaft im Snooker
 IBSF 6-Red-Snooker-Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft im 6-Red-Snooker
 IBSF Senioren-Snookerweltmeisterschaft, Senioren-Weltmeisterschaft im Snooker
 IBSF U16-Snookerweltmeisterschaft, U16-Weltmeisterschaft im Snooker
 IBSF U18-Snookerweltmeisterschaft, U18-Weltmeisterschaft im Snooker
 IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft, U21-Weltmeisterschaft im Snooker
 IBSF World Billiards Championship, wichtigstes Non-Professional-Turnier im English Billiards

Siehe auch:
 Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften, Weltmeisterschaften im Skeleton- und Bobsport, veranstaltet durch den Weltverband IBSF